Дирборн има више значења:
 Округ Дирборн (Индијана)
 Дирборн (Мичиген)
 Дирборн (Мисури)